Die İstanbul Futbol Ligi 1906/07 war die dritte ausgetragene Saison der İstanbul Futbol Ligi. Meister wurde zum zweiten Mal Cadi-Keuy FC.

In dieser Spielzeit kamen mit Balta Limanı FC und Galatasaray Istanbul zwei Neulinge in die İstanbul Futbol Ligi. Balta Limanı FC zog seine Teilnahme im Januar 1907 zurück. Galatasaray spielte seine ersten Pflichtspiele in der Vereinsgeschichte.

Kurz vor dem Ende der Saison 1906/07 machten Elpis FC, Galatasaray Istanbul und HMS Imogene FC eine Reise nach Izmir, weshalb die Spiele unter diesen drei Klubs nicht mehr statt fanden.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Punktesystem

Sieg: 2 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt, Niederlage: 0 Punkte

|-
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Statistiken der İstanbul Futbol Ligi 1906/07 bei mackolik.com
 Statistiken der İstanbul Futbol Ligi auf rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1906/07
İstanbul-Futbol-Ligi-Saison
Sportveranstaltung in Istanbul